Almas (Tocantins), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
Almas (dinosauriër), een theropode dinosauriër uit het late Krijt
Almas Tower, een wolkenkrabber in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten